Personer med namnet Ulf Bengtsson är bland andra:

 Ulf Bengtsson (kroppsbyggare), född 1954.
 Ulf Bengtsson (ämbetsman), född 1956.
 Ulf Bengtsson (bordtennisspelare), (1960–2019)
 Ulf Bengtsson (managementkonsult), född 1952.
 Ulf Bengtsson (formgivare) (1936-2006), möbelformgivare och inredningsarkitekt